Толлер Кренстон (1949—2015) — художник, тренер і спортсмен. Бронзовий медаліст Олімпійських ігор 1976 року з фігурного катання.

 Ернст Толлер (1893—1939) — німецький поет, драматург, революціонер, антифашист, голова Баварської Радянської Республіки, одна з найяскравіших постатей експресіонізму.
 Монтегю Толлер (1871—1948) — англійський гравець у крикет.
 Паула Толлер (* 1962) — бразильська співачка та авторка пісень.

 Новошотландський ретривер (також толлер) — порода мисливських собак, виведена в Канаді.